

Antropologia
 Nativi americani – gli abitanti del continente americano prima della colonizzazione europea

Persone
 Gualtiero Nativi – pittore italiano
 Paolo Nativi – cabarettista, mimo e comico italiano
 Silvia Nativi – cestista italiana